Список омографів на MM і ММ, що однаково пишуться, але відрізняються приналежністю до латиниці та кириличного написання.

Латинкою 

 MM — міжнародне позначення М'янми (Бірми), стандарт ISO 3166-1
 MM — акронім Манчестера.
 MM — акронім від Мехіко (Mexiko за ICAO-Code)
 MM..FOOD? — альбом 2004 року американського хіп-хоп виконавця MF DOOM
 MM — італійський мотоцикл та фабрика, заснована Mario Mazzetti.
 MM! — серія книг Акінарі Мацуно.
 MM — скорочення від Meeting Minutes, коротке резюме на зустрічі.
 Mm. — від лат. Musculi — м'язи.
 MM. — французьке скорочення від Messieurs (Панове)

Кирилицею 

 ММ — мультимедіа
 ММ — молекулярна маса
 MM — Мерілін Менсон

M&M 

 M&M's — шоколадні цукерки
 M+M's — пісня американського рок-гурту Blink-182
 M&M — aka Morrissey — Mullen, британський гурт
 M&M — він же Емінем, скорочення його автоніму Marshall Bruce Mathers III

2M 

 2M — ДОС-програма іспанця Ciriaco García de Celis для форматування флоппі-дисків.
 2М — серія програм, таких як 2М: Кредит, 2М: Перукарня, 2M: Магазин, 2M: Loto
 Пе-2М — бомбардувальник, що пікірує, запущений з 1945
 2М — префікс, використовується в математиці, при побудові графіків.

Інші значення 

 Mm, Мм — мегаметр
 mm, мм = міліметр
 .mm — домен першого рівня, виділений для М'янми
 мм — міжнародний майстер, спортивне звання
 Mм — мадам

 Mm, Мм — Matchmaking, система автоматичного добору битв для гравців, завдання якої — забезпечення приблизно рівних умов для всіх учасників бою.

Скорочення